La troisième saison du Meilleur Pâtissier : Les Professionnels est une déclinaison du concours culinaire Le Meilleur Pâtissier, articulée autour de plusieurs candidats professionnels. Elle est diffusée sur M6 du , au .

Elle est remportée par la brigade Mori Yoshida, qui gagne le trophée du Meilleur Pâtissier : Les Professionnels.

Participants

Présentation 
Cette saison est présentée par Julia Vignali.

Jury 
Le jury de cette saison est composé de :

 Cyril Lignac, cuisinier français.
 Pierre Hermé, chef pâtissier-chocolatier français.
 Benoît Blin, cuisinier français, meilleur ouvrier de Grande Bretagne.

Principe

Candidats

Présentation 
Légende :

Pour cette édition, 12 brigades de 3 candidats chacune s’affrontent, soit 36 candidats :

Déroulement des matchs

Résumés détaillés

, le 13 mai 2019

France  / Canada  : "Horror Circus" 
La brigade française du Cap Eden Roc affronte la brigade canadienne des Laurentides sur le thème du cirque de l'horreur avec comme aliment imposé la framboise.
C'est la brigade du Cap Eden Roc qui l'emporte.

France  / Italie  : "Au pays des géants" 
La brigade française Au Petit Prince affronte la brigade italienne Bar Roma sur le thème des géants avec comme aliment imposé l'ananas.
C'est la brigade Au Petit Prince qui l'emporte.

Artus refait le match: France / Italie

, le 20 mai 2019

France  / Brésil  : "Haute couture" 
La brigade française des Cake designers affronte la brigade brésilienne Peruzzo sur le thème de la haute couture avec comme aliment imposé la fraise.
C'est la brigade Peruzzo qui l'emporte.

France  / Argentine  : "Les extraterrestres" 
La brigade française du Pacifique affronte la brigade argentine Punto Hache sur le thème des extraterrestres avec comme aliment imposé les agrumes.
C'est la brigade Punto Hache qui l'emporte.

Artus refait le match: France / Brésil

, le 27 mai 2019

France  / Maroc  : "Les super-héros" 
La brigade française du Byblos affronte la brigade marocaine de La Mamounia sur le thème des super-héros avec comme aliment imposé les fruits à coque.
C'est la brigade du Byblos qui l'emporte.

France  / Russie  : "Aquarium fantastique" 
La brigade française  des Gascos affronte la brigade russe Russkie Konditeri sur le thème de l'aquarium fantastique avec comme aliment imposé la noix de coco.
C'est la brigade Russkie Konditeri qui l'emporte.

Artus refait le match: France / Canada

, le 3 juin 2019 : Demi-finales

Au Petit Prince  / Cap Eden Roc  : "Les animaux sculptés" 
La brigade Au Petit Prince affronte la brigade du Cap Eden Roc sur le thème des animaux sculptés avec comme aliment imposé le chocolat.
C'est la brigade Au Petit Prince qui l'emporte.

Punto Hache  / Byblos  : "Abracadabra" 
La brigade Punto Hache affronte la brigade du Byblos sur le thème de la magie avec comme aliment imposé le miel.
C'est la brigade Punto Hache qui l'emporte.

Artus refait le match: France / Argentine

, le 10 juin 2019 : Finales

Au Petit Prince  / Punto Hache  : "Anges et démons" 
La brigade Au Petit Prince affronte la brigade Punto Hache sur le thème des anges et des démons avec comme aliment imposé la pomme.
C'est la brigade Au Petit Prince qui l'emporte.

Au Petit Prince  / Maison Mori Yoshida  : "Les îles mystérieuses" 
La brigade Au Petit Prince affronte la brigade Maison Mori Yoshida sur le thème des îles mystérieuses avec comme aliment imposé le fruit de la passion.
C'est la brigade Maison Mori Yoshida qui l'emporte.

Artus refait le match: France / Japon

Audiences et diffusion

France 
En France, l'émission est diffusée les lundis, à partir du . Un épisode dure environ  (publicités incluses), soit une diffusion de  à .

Légende :

Belgique 
En Belgique, l'émission est diffusée les lundis, à partir du . Un épisode dure environ  (publicités incluses), soit une diffusion de  à .

Légende :

Notes et références

Les portraits des candidats, sur 6play.fr

Références générales 

Le Meilleur Pâtissier